

Pessoas 
 Bino (piloto) - piloto brasileiro Christian Heins
 Bino (futebolista) - ex-goleiro brasileiro
 Bino Farias — músico da banda Cidade Negra

Outros
 Bino — personagem do programa televisivo brasileiro Carga Pesada
 Bino — tipo de gaugino

Desambiguações de antropônimos
Hipocorísticos